El término avión puede referirse a:

Aeronáutica 
Avión es un aerodino de ala fija, un cuerpo de carga, propulsado siempre por uno o más motores y capaz de volar. De donde se derivan diversos tipos:
Avión cisterna, aeronave usada para reabastecer en vuelo otros aparatos..
Avión cohete, aeronave que usa un cohete como propulsión.
Avión comercial, aeroplano proyectado para el transporte de pasajeros.
Avión furtivo, diseñado para absorber y desviar las radiaciones de los radares.
Avión de reacción, para propulsarse y volar utiliza motores de reacción.
Avión supersónico, capaz de sobrepasar la barrera del sonido.
Avión subsónico, incapaz de sobrepasar la barrera del sonido.
Avión de caza o simplemente caza, dedicado a la defensa y ataque de aviación enemiga.
Avión de superioridad aérea
Avión de combate polivalente
Avión de intercepción
Avión de bombardeo
Avión torpedero
Avión de alerta temprana y control aerotransportado
Avión militar
Avión de transporte militar
Avión de transporte táctico
Avión de patrulla marítima
Avión de carga
Avión de geometría variable
Avión embarcado
Avión espacial
Avión contrainsurgencia
Avión de entrenamiento
Avión de ataque a tierra
Avión de reconocimiento
Avión de negocios
Avión de línea regional
Avión de agricultura
Avión de enlace
Avión de seguimiento
Avión de cola en T
Avión de cola en H
Avión de cola en V
Avión de cola en cruz
Avión de doble cola
Avión de doble fuselaje
Avión de fuselaje estrecho
Avión de fuselaje ancho
Avión apagafuegos
Avión utilitario
Avión monoplano
Avión multiplano
Avión biplano
Avión triplano
Avión ligero
Avión deportivo ligero
Avión ultraligero
Avión planeador
Avión acrobático
Avión anfibio
Avión utilitario
Avión experimental
Avión no tripulado
Avión eléctrico
Avión integrado
Avión parásito
Avión de propulsión humana
Avión de propulsión nuclear
Avión Fernández
Aviónica
Aviones X

Seres vivos 
 Nombre común de algunas aves de la familia de Hirundinidae, dentro de los géneros:
 Ptyonoprogne
 Delichon
 Cecropis
 Riparia
El nombre común de la planta Acer campestre.

Toponimia 
 Avión es un municipio de la comarca del Ribeiro, en la provincia de Orense, España.
 Avion es una comuna del departamento de Paso de Calais, en el noreste de Francia.
Río Avión, río del interior de la península ibérica,

Entretenimiento 
 Aviones, película de 2013 producida por DisneyToon Studios.
 Avión Revue, revista del grupo Motor-Press Ibérica especializada en temas aeronáuticos.
 Aviones, quinto disco estudio del grupo de pop-rock español Pereza.
 Aviones de cristal, tercer álbum de estudio del cantante español Álex Ubago.
 Avión de papel es un avión de juguete hecho enteramente de papel.
Avión de radiocontrol
Avión invisible (historieta)
El avión del presidente

Otros 

 El Avión, empresa riojana de caramelos.
 Avion Express, aerolínea lituana basada en el aeropuerto de Vilnius